Осада Арля — несколько вооружённых конфликтов, связанных с городом Арль:
 Осада Арля (410—411)
 Осада Арля (457—458)
 Осада Арля (507—508)
 Осада Арля (534)
 Осады Арля (566—570)
 Осада Арля (1240)
 Осада Арля (1251)
 Осада Арля (1368)
 Осада Арля (1536)

Арль